Papuri (otok), otočje Gambier, Francuska Polinezija
 Papurí, rijeka koja izvire u Kolumbiji
 Papuri (ples)